У фіналі Вімблдону 1999 в одиночному чоловічому розряді Піт Сампрас переміг Андре Агассі з рахунком 6–3, 6–4, 7–5, вигравши третій титул чемпіона Вімблдону підряд. За кількістю перемог загалом на турнірах Великого шолома, 12, Сампрас зрівнявся з рекордом Роя Емерсона. Його перемогу над Агассі називають однією із найвизначніших в історії. Однак, наступного дня замість нього першим номером рейтингу став Агассі, коли рейтинг ATP туру оновився.

Цей Вімблдон став останнім турніром Великого шолома колишнього першого номера рейтингу Бориса Беккера. Також на ньому вперше зіграли майбутні чемпіони Вімблдону Ллейтон Г'юїтт і Роджер Федерер.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4
| RD1=Чвертьфінал
| RD2=Півфінал
| RD3=Фінал
| team-width=175
| RD1-team1= Піт Сампрас
| RD1-seed1=1
| RD1-team2=
| RD1-seed2=7
| RD1-score1-1=4
| RD1-score2-1=6
| RD1-score1-2=2
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3=r
| RD1-team3= Седрік Пйолін
| RD1-seed3= 
| RD1-team4= Тім Генмен
| RD1-seed4=6
| RD1-score3-1=4
| RD1-score4-1=6
| RD1-score3-2=2
| RD1-score4-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-score4-3=4
| RD1-score3-4=3
| RD1-score4-4=6
| RD1-team5= Густаво Куертен
| RD1-seed5=11
| RD1-team6= Андре Агассі
| RD1-seed6=4
| RD1-score5-1=3
| RD1-score6-1=6
| RD1-score5-2=4
| RD1-score6-2=6
| RD1-score5-3=4
| RD1-score6-3=6
| RD1-team7= Тодд Мартін
| RD1-seed7=8
| RD1-team8= Патрік Рафтер
| RD1-seed8=2
| RD1-score7-1=3
| RD1-score8-1=6
| RD1-score7-2=77
| RD1-score8-2=65
| RD1-score7-3=65
| RD1-score8-3=77
| RD1-score7-4=63
| RD1-score8-4=77
| RD2-team1=
| RD2-seed3=4
| RD2-team4= Патрік Рафтер
| RD2-seed4=2
| RD2-score3-1=7
| RD2-score4-1=5
| RD2-score3-2=77
| RD2-score4-2=65
| RD2-score3-3=6
| RD2-score4-3=2
| RD3-team1=

 Верхня половина 

 Секція 1 

| RD4-seed02=7
| RD4-score01-1=6| RD4-score02-1=2
| RD4-score01-2=64
| RD4-score02-2=77| RD4-score01-3=3
| RD4-score02-3=6| RD4-score01-4=1
| RD4-score02-4=6| RD3-team01= Г Руседскі
| RD3-seed01=9
| RD3-team02= М Норман
| RD3-seed02= 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score02-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score01-3=7
| RD3-score02-3=5
| RD3-team03= Ф Клавет
| RD3-seed03= 
| RD3-team04=
| RD2-seed08=7
| RD2-score07-1=77
| RD2-score08-1=64
| RD2-score07-2=66
| RD2-score08-2=78
| RD2-score07-3=65
| RD2-score08-3=77
| RD2-score07-4=4
| RD2-score08-4=6
| RD1-team01= Г Руседскі
| RD1-seed01=9
| RD1-team02= Дж Столтенберг
| RD1-seed02= 
| RD1-score01-1=6| RD1-score02-1=1
| RD1-score01-2=6| RD1-score02-2=4
| RD1-score01-3=6| RD1-score02-3=2
| RD1-team03= А Коста
| RD1-seed03= 
| RD1-team04= А Пармар
| RD1-seed04=Q
| RD1-score03-1=6
| RD1-score04-1=0
| RD1-score03-2=65
| RD1-score04-2=77
| RD1-score03-3=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score03-4=3
| RD1-score04-4=6
| RD1-team05= Г Гаудіо
| RD1-seed05= 
| RD1-team06= М Норман
| RD1-seed06= 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score06-1=6| RD1-score05-2=5
| RD1-score06-2=7| RD1-score05-3=5
| RD1-score06-3=7| RD1-team07= Л Мілліген
| RD1-seed07=WC
| RD1-team08= Ф Санторо
| RD1-seed08= 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score08-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score08-2=7
| RD1-score07-3=60
| RD1-score08-3=77
| RD1-team09= Т Йоханссон
| RD1-seed09= 
| RD1-team10= Р Ренеберг
| RD1-seed10=Q
| RD1-score09-1=5
| RD1-score10-1=7| RD1-score09-2=77| RD1-score10-2=65
| RD1-score09-3=6| RD1-score10-3=3
| RD1-score09-4=4
| RD1-score10-4=6| RD1-score09-5=6| RD1-score10-5=1
| RD1-team11= М Кольманн
| RD1-seed11=LL
| RD1-team12= Ф Клавет
| RD1-seed12= 
| RD1-score11-1=2
| RD1-score12-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score12-2=1
| RD1-score11-3=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score11-4=5
| RD1-score12-4=7
| RD1-score11-5=4
| RD1-score12-5=6
| RD1-team13= М Вудфорд
| RD1-seed13= 
| RD1-team14= Д Грбатий
| RD1-seed14= 
| RD1-score13-1=6| RD1-score14-1=4
| RD1-score13-2=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score13-3=6'''
| RD1-score14-3=2
| RD1-team15= К Малісс
| RD1-seed15= 
| RD1-team16=

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1999 Wimbledon Men's Singles draw

1999 у тенісі
Вімблдонський турнір